Balcis compacta är en snäckart. Balcis compacta ingår i släktet Balcis och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
compacta